I Wanna Be Your Man – brano musicale composto da John Lennon e Paul McCartney, inciso sia dai The Rolling Stones sia dai The Beatles (With the Beatles)
I Wanna Be Your Man – EP degli L.A. Guns del 1990
I Wanna Be Your Man – singolo degli Endeverafter del 2007, dall'album Kiss or Kill